Albalate puede referirse a:
 Albalate de las Nogueras, municipio de la provincia de Cuenca (España).
 Albalate de Zorita, municipio de la provincia de Guadalajara (España).
 Albalate de Cinca, municipio de la provincia de Huesca (España).
 Albalate del Arzobispo, municipio de la provincia de Teruel (España).
 Albalate de Tajuña, despoblado de la provincia de Guadalajara (España).
 Albalate, despoblado de la provincia de Soria (España).